Osoby o tym nazwisku:
 Davorin Mlakar – chorwacki dyplomata, polityk i prawnik
 Iza Mlakar – słoweńska siatkarka
 Jan Mlakar – słoweński piłkarz
 Julijana Bizjak Mlakar – słoweńska polityk, menedżer i nauczycielka
 Marko Mlakar – słoweński skoczek narciarski
 Tilen Mlakar – słoweński piłkarz